

Anno 
 885 o 885 a.C.

Codici 
 885 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Yakiimo Station, nella Prefettura di Shizuoka, del Giappone

Matematica 
 885 – numero